Stefan Mróz (ur. 1889) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Mróz ps. „Borsuk” (1895–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego i komisarz SG, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Stefan Mróz (1927–2010) – historyk, pedagog, samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku
 Stefan Mróz – fizyk, dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przypisy